Powrózek
 Powrózek nasienny

 Osoby o nazwisku Powrózek
 Tadeusz Powrózek (1923-1991), polityk